Wicehrabiowie Sidmouth 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1805–1844: Henry Addington, 1. wicehrabia Sidmouth
 1844–1864: William Leonard Addington, 2. wicehrabia Sidmouth
 1864–1913: William Wells Addington, 3. wicehrabia Sidmouth
 1913–1915: Gerald Anthony Pellew Bagnall Addington, 4. wicehrabia Sidmouth
 1915–1953: Gerald William Addington, 5. wicehrabia Sidmouth
 1953–1976: Raymond Anthony Addington, 6. wicehrabia Sidmouth
 1976–2005: John Tonge Anthony Pellew Addington, 7. wicehrabia Sidmouth
 od 2005: Jeremy Francis Addington, 8. wicehrabia Sidmouth

Najstarszy syn 8. wicehrabia Sidmouth: John Addington

Linki zewnętrzne 
 

Sidmouth